Inés Álvarez de Toledo y Caro (Madrid, 12 de marzo de 1857-San Sebastián, 31 de diciembre de 1937), condesa de Bornos y grande de España, también conocida como Inés Medina Sidonia, fue una aristócrata española, por derecho propio XVI marquesa de Cazaza en África tras rehabilitar el título en 1891. Fue, además, dama de la Real Maestranza de Caballería de Valencia.

Biografía

Inés fue la hija de Rosalía Caro y Álvarez de Toledo y de José Álvarez de Toledo y Silva, XVIII duque de Medina Sidonia quien en 1891 rehabilitó el marquesado de Cazaza en África en 1891 para su hija Inés después de su boda con Fernando Ramírez de Haro y Patiño XIII conde de Villariezo.

Este título fue concedido por los Reyes Católicos en 1504 a favor de Juan Alonso Pérez de Guzmán y Mendoza, III duque de Medina Sidonia. El nombre del marquesado hace referencia a la localidad marroquí de Cazaza (hoy abandonada), conquistada en 1504 por el alcaide de Melilla, Gonzalo Mariño de Ribera, al servicio del citado duque de Medina Sidonia. El marquesado de Cazaza en África llevaba varios años en desuso ya que el duque de Medina Sidonia no había pagado su impuesto de sucesión.  

Inés casó en Madrid, el 15 de enero de 1884 con Fernando Ramírez de Haro y Patiño, que tras la muerte de su prima hermana María Asunción Ramírez de Haro y Crespí de Valldaura, sin descendencia, llegó a ser el XIII conde de Bornos, XII conde de Murillo, VIII marqués de Villanueva de Duero, tres veces grande de España, XIII conde de Villariezo,  X conde de Montenuevo y  XII conde de Peñarrubias.

Familia

Descendientes
Fernando (1886-1970), primeramente XI conde de Montenuevo y, a la muerte de su padre, XIV conde de Bornos, XIII conde de Murillo, IX marqués de Villanueva de Duero, tres veces, grande de España y XIII conde de Peñarrubias. Casado con María Dolores Pérez de Guzmán y Sanjuán, hija de Juan Pérez de Guzmán y Boza, II duque de T'Serclaes, grande de España, y de María Dolores Sanjuán y Garvey. Con sucesión.
José (1887-1979) (887-1979), XIV conde de Villariezo, muerto soltero.
María del Patrocinio (1888-1919), monja reparadora.
María de la Asunción (1890-1925), mujer de Jesús Gorosábel y Mendía, con sucesión.

Antepasados

Referencias

 
Nobles de España del siglo XIX
Nobles de España del siglo XX
Marqueses de Cazaza en África
Españolas del siglo XIX
Españolas del siglo XX